Medion AG — немецкая компания по производству разнообразной электроники и бытовой техники. Штаб-квартира находится в Эссене, Германия.

Филиалы присутствуют в двадцати шести странах мира, в том числе в США, Австралии, и Малайзии. Основные виды продукции — это компьютеры (в частности, ноутбуки) и компьютерные принадлежности, телевизоры, холодильники, бытовая техника и многое другое. Ассортимент товаров очень широк — это почти все, что питается от электросети. Компания Medion популярна в Европе, в частности в Германии. Здесь продукция от Medion в значительной мере распространяется через торговую сеть Aldi, а в США через магазины потребительской бытовой электроники Best Buy.

С 2005 года Medion начинает собственный оператор мобильной связи — MedionMobile совместно с E-Plus. Реализуется в немецких магазинах сети Aldi для предоплаченных услуг под названием Aldi Talk.

Компания Medion также производит свою продукцию под разными брендами.

Собственники 
В августе 2011 года китайский концерн Lenovo купил контрольный пакет акций компании Medion.

Бренды компании Medion 
 Akoya
 Cybercom
 Cybermaxx
 Life
 Lifetec
 Micromaxx

 Tevion
 Traveler
  Op3n dott

Примечания

Ссылки 

 medion.com: Medion International

Производители бытовой техники Германии
Производители компьютеров Германии
Производители холодильников